Boies ist der Familienname folgender Personen:

 Horace Boies (1827–1923), US-amerikanischer Politiker
 William D. Boies (1857–1932), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Boyes
 Boys
 Boyce